Асклетин Дренго (Ascletin Drengo) (умер в ) — второй граф Аверсы (1045).

Асклетин был сыном Асклетина, графа Ачеренцы, и племянником Райнульфа I, первого графа Аверсы. После смерти Райнульфа был избран норманнами графом Аверсы и получил подтверждение своего титула от сюзерена Гвемара IV Салернского. Асклетину не удалось занять принадлежавшее его дяде герцогство Гаэта, где местное население избрало герцогом другого — Атенульфа Аквинского.

Асклетин умер через несколько месяцев после своего избрания на графский престол. Его наследником стал двоюродный брат Райнульф II.

Графы Аверсы